De Coupe de la Ligue 2016/17 was de 23ste editie van dit Franse voetbalbekertoernooi. De competitie begon op 9 augustus 2016 en eindigde met de finale op zaterdag 1 april 2017 in het Stade des Lumières in Lyon onder leiding van scheidsrechter Frank Schneider. De titelhouder was Paris Saint-Germain, dat Lille OSC in de voorgaande editie met 2-1 had verslagen. Opnieuw won de ploeg uit Parijs, ditmaal ten koste van de latere landskampioen AS Monaco. Aanvaller Edinson Cavani scoorde in de finale twee keer voor PSG.

Schema

Zie ook
Ligue 1 2016/17
Coupe de France 2016/17

Bekervoetbal 2016/17
2017